Maxon:
 
 MAXON Computer GmbH — производитель программного обеспечения для создания трёхмерной графики.